Eumolpos, Eumolpus ou Eumolpe (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque, le plus souvent masculin, qui peut désigner :

Mythologie grecque 
 Eumolpos, fils de Poséidon, 
 Eumolpos (joueur de flûte), faux témoin contre Ténès ;
 Eumolpe (Néréide), une des Néréides ;

Entomologie 
 Eumolpe (insecte) (Bromius obscurus), un insecte coléoptère ravageur de la vigne,
 Eumolpus (genre), un genre de coléoptères de la famille des Eumolpinae.

Toponymie 
 Eumolpe, lac de l'Abitibi-Témiscamingue, Québec, Canada.